skórka (informatyka)
 Deborah Dyer – angielska piosenkarka znana pod pseudonimem Skin
 Skin (zespół muzyczny) – brytyjski zespół rockowy
 Skin (singel) – drugi singiel Rag’n’Bone Mana z jego debiutanckiego albumu Human
 Skin – film biograficzny z 2018 roku